Aleksander Tammert (1947–2006) – radziecki i estoński lekkoatleta, ojciec
 Aleksander Tammert (ur. 1973) – estoński lekkoatleta